Nomy peut faire référence à : 
 Nomy (musicien) (1979-), musicien suédois.
 Henri Nomy (1899-1971), officier de marine et résistant français.